Le patronyme el-Daïf ( الضعيف ) est un patronyme arabe.

Mohammed Daïf (1956-), homme politique belge ;
Amara Daïf (1986-), footballeur algérien ;
Rachid El-Daïf,  auteur (romancier et poète ) libanais .

Patronyme arabe